Căscioarele ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Căscioarele (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași

 Căscioarele (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Căscioarele (Găiseni), Dorf im Kreis Giurgiu
 Căscioarele (Ulmi), Dorf im Kreis Giurgiu